Batié (Burkina Faso), een plaats in Burkina Faso
 Batié (Kameroen), een plaats in Kameroen